Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1925/26 (Midden-Duitsland), het zevende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1925/26 (Zuidoost-Duitsland), het elfde Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond